Вірі́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Сона і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 310 км на південний схід від Парижа, 110 км на південний захід від Діжона, 45 км на північний захід від Макона.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 105 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 247,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Вірі на сайті французького Національного інституту географії
 Вірі на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Вірі на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Вірі на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Вірі на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Сона і Луара

Примітки 

Муніципалітети департаменту Сона і Луара